Los monognátidos (Monognathidae) son una familia compuesta por un único género, Monognathus, con quince especies representadas.

Todos los miembros se caracterizan por carecer conmpletamente de mandíbula superior, y en su lugar, unos colmillos delanteros están conectados a unas glándulas. 

Estos pequeños peces largos no tienen espinas que sujeten sus aletas impares y carecen de los huesos pterigoides y parasfenoide (eso vuelve la mandíbula inferior suelta y ampliamente movible)

Todas las especies no rebasan los 10 cm, aunque ciertas llegan a los 15 cm como máximo.

De colores sombríos, los Monognathus habitan en profundidades de hasta 2000 metros o más.

Especies 
Todas las especies tienen de nombre genérico Monognathus que significa "una mandíbula".
 M. ahlstromi Raju, 1974.
 M. berteli Nielsen & Hartel, 1996.
 M. bertini Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. boehlkei Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. bruuni Bertin, 1936.
 M. herringi Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. isaacsi Raju, 1974.
 M. jesperseni Bertin, 1936.
 M. jesse Raju, 1974.
 M. nigeli Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. ozawai Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. rajui Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. rosenblatti Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. smithi Bertelsen & Nielsen, 1987.
 M. taningi Bertin, 1936.

Enlaces externos